Nieuwe Broekpolder (onder Naaldwijk), een polder bij Naaldwijk 
 Nieuwe Broekpolder (onder Rijswijk), een polder bij Rijswijk